Amerikai Egyesült Államok
Maxville (Randolph megye, Indiana)
Maxville (Spencer megye, Indiana)
Maxville (Missouri)
Maxville (Montana)
Maxville (Ohio)
Maxville (Oregon)
Maxville (város, Wisconsin)
Maxville (község, Wisconsin)